Timber (canção) - do rapper estadunidense Pitbull
Timber (Chocolate)

Localidades 

 Timber Pines, localidade da Flórida
 Timber Lakes, localidade de Utah
 Timber Hills, localidade de Pensilvânia
 Cross Timber, localidade do Texas
 Big Timber, localidade de Montana
 Timber Lake, localidade de Dacota do Sul
 The Timber Queen, seriado dos EUA
 Rio Timber Creek, rio das Bahamas

Desambiguações de topônimos